

Patronyme 
 Claude Valluy, gouverneur du Dahomey de 1949 à 1951
 Jean Étienne Valluy (1899-1970), général et historien français

Homonymie de patronyme